Guia (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Guia (Albufeira), een plaats in de Portugese gemeente Albufeira
 Guia (Pombal), een plaats in de Portugese gemeente Pombal
 Circuito da Guia, een circuit in Macau
 Guia (Macau), een heuvel in Macau

Personen met de achternaam Guia 
 Ademir da Guia, een Braziliaanse voetballer
 Domingos da Guia, een Braziliaanse voetballer
 Ladislau da Guia, een Braziliaanse voetballer